Andwil ist der Name zweier Ortschaften in der Schweiz:

 Andwil SG, eine politische Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Andwil TG, ein Dorf in der politischen Gemeinde Birwinken im Kanton Thurgau

Andwil ist der Familienname folgender Personen: 
 Andwil (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus der heutigen Ostschweiz und Süddeutschland
 Fritz Jakob von An(d)wil, Hofmeister am bischöflichen Hof zu Konstanz und Obervogt in Bischofszell

Siehe auch:
 Anwil, eine politische Gemeinde im Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz